Laserpitium thalictrifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Gonçalo Antonio da Silva Ferreira Sampaio. Laserpitium thalictrifolium ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
thalictrifolium